Премия AVN лучшей актрисе второго плана () — награда, вручаемая компанией AVN в Лас-Вегасе, Невада на церемонии AVN Awards с момента основания церемонии награждения в 1984 году.

Последней на январь 2023 года обладательницей данной награды является Кира Нуар.

Лауреаты и номинанты 
Примечание: сокращения (в) — видео и (ф) — фильм были использованы для обозначения отдельных категорий, существовавших до 2009 года.

1980-е годы

1990-е годы

2000-е годы

2010-е годы

2020-е годы

Многократные лауреаты

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии 

AVN Awards
Списки актрис
Награды, появившиеся в 1984 году
Награды актрисам